Omega Cygni (ω Cyg) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación del Cisne:

 Omega1 Cygni (45 Cygni), subgigante blanco-azulada de magnitud 4,94.
 Omega2 Cygni (46 Cygni), gigante roja de magnitud 5,47.